Cintia (Houseboat) es una película de comedia romántica estadounidense en tecnicolor de 1958 , VistaVision , protagonizada por Cary Grant , Sophia Loren , Martha Hyer y Harry Guardino . La película fue dirigida por Melville Shavelson , quien también dirigió la versión original de Yours, Mine and Ours (1968). El tema de amor "Casi en tus brazos", interpretado por Sam Cooke y "Bing! ¡Bang! ¡Bong!", Interpretado por Loren, fue escrito por Jay Livingston y Ray Evans.

Argumento 
Durante varios años, Tom Winters (Grant) ha estado separado de su esposa y sus tres hijos, David (Petersen), Elizabeth (Gibson) y Robert (Herbert). La película comienza cuando regresa a casa desde Europa poco después de la muerte de su esposa. Los niños quieren quedarse en el país con la familia adinerada de su madre, incluidos sus padres y su hermana Carolyn (Hyer), pero Tom los lleva a Washington, DC , donde trabaja en el Departamento de Estado de EE . UU .

Los niños se resienten con su padre y, en un concierto al aire libre, Robert huye. Es encontrado por Cintia Zaccardi (Loren). Ella también está huyendo y está encantada por el pequeño "Roberto" y su armónica. Cuando lo trae de vuelta a casa, Tom le ofrece un trabajo como sirvienta, sin saber que es hija de un famoso director de orquesta italiano.Ella finalmente acepta.

Carolyn, ahora divorciada de su marido, le ofrece a Tom y a los niños su antigua casa de huéspedes, que se suponía que se mudaría a una nueva mansión. Sin embargo, mientras la casa de huéspedes está siendo remolcada por la carretera, un tren de pasajeros de la línea de la costa del Atlántico lo rompe después de que el conductor de la grúa, Angelo Donatello (Guardino), coquetee con Cintia y accidentalmente golpee el auto de Tom. Sintiéndose culpable, Angelo le vende a Tom su vieja casa flotante con fugas y deteriorada.

Una vez que se muda, Tom descubre que Cintia no sabe cocinar, lavar la ropa o hacer café. Carolyn y otros asumen incorrectamente que la relación de Cintia con Tom es sexual, mientras que ella gana inocentemente el afecto de Tom y los niños. Mientras tanto, Tom pasa las tardes con Carolyn, que está secretamente enamorada de él. El 4 de julio , intenta avergonzar a Cintia seleccionando un vestido llamativo para que Tom lo compre, pero Cintia lo transforma en un elegante vestido de noche. Se ve tan hermosa con el vestido que Angelo, un mujeriego confirmado, cancela una cita con ella por temor a enamorarse y proponérselo.

Esa noche, Carolyn llega al barco con el capitán Alan Wilson ( Murray Hamilton ) y su esposa. Alan, que está un poco borracho, bromea sobre el arreglo de vida de Cintia con Tom y le da una bofetada en la espalda mientras sirve bebidas. Ella lo llama un maleducado y le arroja una bebida en la cara antes de marcharse. Tom le pide a Alan que abandone el bote, pero Carolyn se pone del lado de Alan, y Tom le pide a los tres invitados que se vayan. David anima a Cintia y hacen planes para ir a pescar, pero Tom arruina los planes de David al invitar a Cintia a la danza del club de campo. Una vez allí, Tom se reconcilia con Carolyn y ellos aceptan casarse. Mientras baila con Cintia, finalmente se da cuenta de que está enamorado de ella, pero ella se entera de la propuesta, se enoja y huye. Tom la atrapa y rompe con Carolyn. Poco después, David, infelizmente, los encuentra besándose apasionadamente en un bote de remos.

Los niños no quieren que Tom se case con Cintia. David la llama fea, Robert la rechaza como una figura materna, y Elizabeth quiere seguir durmiendo en la cama de Tom con él. Cintia, desanimada por esto, regresa con su padre, el maestro Zaccardi, pero Tom la sigue y ella acepta la propuesta de Tom después de que su padre (Ciannelli) la regañe. La boda tiene lugar en la casa flotante. Los niños inicialmente se niegan a participar en la ceremonia, pero cuando comienza, Elizabeth y David se unen a Tom y Cintia en el altar, y Robert se une a ellos, tocando "Here Comes the Bride" en su armónica.

Reparto

Producción

Guion 

La esposa de Grant, Betsy Drake, escribió el guion original, y Grant originalmente tenía la intención de que ella protagonizara con él. Después de que comenzara un romance con Loren mientras filmaba El orgullo y la pasión (1957), Grant organizó que Loren tomara el lugar de Drake con un guion reescrito por el cual Drake no recibió crédito. El asunto terminó en amargura antes de que terminara el rodaje de El orgullo y la pasión , causando problemas en el conjunto de Houseboat. Grant esperaba reanudar la relación, pero Loren aceptó casarse con Carlo Ponti.

Rodaje 
 Partes de la película fueron filmadas en Fort Washington, Maryland, en el río Potomac y en Piscataway Creek, en el sitio actual de la marina de Fort Washington.
 Esta película también fue filmada en la Cuenca Tidal en Washington, DC.
 El parque de diversiones presentado en la película fue Glen Echo Park, ubicado en el río Potomac en la sección Cabin John del condado de Montgomery, Maryland.
 La casa en la escena de apertura se encuentra en Mount Vernon, Virginia.
 El hotel que aparece en la película es el antiguo Hotel Continental, ubicado en el Capitolio hasta que fue demolido en la década de 1970.
 También se muestra el antiguo escenario de la barcaza Watergate detrás del Monumento a Lincoln en el río Potomac (1935-1965). (La barcaza Watergate no debe confundirse con el complejo Watergate).

Premios 

 La película fue nominada a dos premios de la Academia: uno a la Mejor canción original por "Casi en tus brazos (Love Song from Houseboat )", y el otro por Mejor guion original.
 Harry Guardino fue nominado para un premio Golden Globe por Mejor Actor de Reparto.
 La película ganó los Premios Golden Laurel a Mejor Comedia y Mejor Comedia Masculina por Cary Grant.

Enlaces externos